

Cinema 
 Adam – film cortometraggio d'animazione del 1992 diretto da Peter Lord
 Adam – film del 2009 diretto da Max Mayer
 Adam – film del 2019 diretto da Rhys Ernst
 Adam – film del 2019 diretto da Maryam Touzani
 Adam – film del 2020 diretto da Michael Uppendahl

Geografia 
 Adam – città dell'Oman
 Monte Adam – montagna delle Isole Falkland
 Monte Adam – montagna dell'Antartide

Persone 

 Adam – famiglia di scultori francesi

Televisione 
 Adam – film per la televisione del 1983
 Adam – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Adam – personaggio di Di-Gata Defenders
 Adam – personaggio di Neon Genesis Evangelion
 Adam – personaggio de Un medico tra gli orsi

Altro 
 Area Denial Artillery Munition — famiglia di mine terrestri e proietti di artiglieria da 155 mm statunitensi
 ADAM Italia – associazione fumettistica
 Opel Adam – autovettura di tipo utilitaria prodotta dalla casa automobilistica tedesca Opel a partire dal 2013
 Adam – metodo di discesa stocastica del gradiente
 Adam – nome proprio di persona in diverse lingue

Altri progetti